Костянтин Іванович Ржепішевський (8 червня 1953, Помічна, Добровеличківський район, Кіровоградська область) — український державний і політичний діяч, дипломат. Депутат Одеської міської ради VI скликання. Колишній Представник Міністерства закордонних справ України в Одесі.

Біографія 
Народився 8 червня 1953 року у місті Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області. У 1975 році закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості, факультет ХМІХУ. Кандидат технічних наук (1984).

3 1981 по 1984 роки навчався в аспірантурі Одеський технологічний інститут харчової промисловості

У 1975 році був на тримісячних військових зборах.

З 1975 по 1981 роки — заступник начальника складського цеху НПО «Одесхолодмаш».

З 1984 по 1987 роки — завідувач проблемною лабораторією Одеський технологічний інститут харчової промисловості.

З 1987 по 1990 роки — доцент кафедри технічної термодінамики Одеський технологічний інститут харчової промисловості.

З 1991 по 1994 роки — директор підприємства «Міко».

3 1994 по 1995 роки — перший заступник Голови Жовтневого райвиконкому м. Одеси.

З 1995 по 1998 роки — начальник Головного Управління зовнішньо-економічної діяльності міськвиконкому м. Одеси.

3 1998 по 2002 роки — Голова регіонального агентства з питань банкрутства в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

З 2002 по 2004 роки — начальник Головного управління зовнішньо-економічної діяльності і євроінтеграції Одеської обласної державної адміністрації.

3 2004 по 2007 роки — заступник генерального директора ООО «TIC».
  
З 2007 по 2017 роки — представник Міністерства закордонних справ України в Одесі.

Автор винаходів 
Має ряд патентів на винаходи в сфері холодильної промисловості.

Сім'я 
 Дружина — Ржепішевська Тетяна Анатоліївна, (нар. 25.10.1969)
 Син — Ржепішевський Костянтин Костянтинович, (нар. 20.08.1992)
 Син — Ржепішевський Євген Костянтинович, (нар. 13.03.1997)

Примітки

Посилання 
 Причал для дипломатов
 «100 влиятельных одесситов»
 Константин Ржепишевский: «Припортовый продадут, а что будет с Южным?»
 Куда пропала недвижимость Одесского дипломатического фонда: Серийные махинации по обману иностранцев и не только их
 Досье "В городе" Одесский городской совет
 Время Игоря Покровского. Константин Ржепишевский (11/12/15) Дипломатия добра
 Важно
 Церемония награждения Праведников народов мира

Персоналії за алфавітом
Уродженці Помічної
Випускники Одеського національного технологічного університету
Українські дипломати
Представники МЗС у регіонах України